Maltepe kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Aigialoúsa (ort), Eparchía Ammochóstou,

Turkiet 

 Manyas, distriktshuvudort, Balıkesir, 
 Maltepe (ort), İstanbul, 
 Maltepe (distrikt), İstanbul, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar